Termenul transcriere se poate referi la:

 Transcriere (lingvistică), acțiunea de a transcrie și rezultatul ei; transcriere fonetică - notare a pronunțării unei limbi, a unui dialect sau grai cu ajutorul unui alfabet fonetic.
 Transcriere (juridică), formalitate prescrisă de lege prin copierea unui act juridic într-un registru public special; transcripție.
 Transcriere (genetică), proces de sinteză, catalizat enzimatic, a moleculelor de ARN, ca urmare a citirii informației codificate în molecule ADN.